

Presentación previa 
Marcos Baghdatis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

John Millman derrotó en la final a Austin Krajicek.

Cabezas de serie 

 ' John Millman (Campeón)
  Malek Jaziri
  Kyle Edmund (Semifinales)
  Bjorn Fratangelo ''(Semifinales)

<ol start=5>
  Taro Daniel ''(Cuartos de final)
  Matthew Ebden ''(Cuartos de final)
  Austin Krajicek ''(Finalista)
  Yoshihito Nishioka ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Aptos 2015